Владимир Обручев: Обручев, Владимир Александрович (1836—1912) — военный деятель, генерал-лейтенант, сотрудник журнала «Современник».
 
 Обручев, Владимир Владимирович (1888—1966) — советский геолог-экономист.

См. также 
 Обручев